Gemeentebelangen Heiloo is een lokale politieke partij in de gemeente Heiloo, provincie Noord-Holland. Ze is niet gebonden aan landelijke politieke partijen en organisaties. Het motto van de partij is: Sociaal, groen en duurzaam Heiloo.

Partij 
De partij omschrijft zichzelf op haar website als volgt:
"Gemeentebelangen Heiloo is een onafhankelijke, lokale partij die zich inzet voor een prettige en gezonde leefomgeving voor mens én dier. Daarbij laten wij ons niet leiden door verkeerde beslissingen uit het verleden, gevestigde belangen, politieke ideologieën, religieuze overtuigingen of de landelijke partijpolitiek. Gemeentebelangen Heiloo richt zich met een open blik en een gezond verstand op de toekomst en de grote uitdagingen waarvoor Heiloo staat, zoals de toenemende druk op de zorg, de woningmarkt en het milieu, de overstap naar hernieuwbare energie en de aanpassingen aan het veranderende klimaat plus de achteruitgang van de natuur en de biodiversiteit. Grote uitdagingen waaraan wij lokaal ons steentje willen bijdragen. Dat vergt een duidelijke visie en een open, transparante politiek. Een politiek waarin ruimte is voor daadwerkelijke inspraak en iedere mening gehoord kan worden. Want wij zullen de grote uitdagingen waarvoor Heiloo staat samen het hoofd moeten bieden."

In 2018 en 2022 leverden de gemeenteraadsverkiezingen de partij 2 raadszetels op.